|-
| 139901 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139902 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139903 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139904 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139905 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139906 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139907 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139908 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139909 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139910 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139911 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139912 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139913 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139914 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139915 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139916 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139917 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139918 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139919 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139920 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139921 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139922 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139923 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139924 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139925 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139926 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139927 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139928 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139929 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139930 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139931 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139932 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139933 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139934 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139935 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139936 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139937 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139938 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139939 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139940 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139941 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139942 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139943 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139944 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139945 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139946 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139947 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139948 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139949 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139950 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139951 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139952 - || || 11 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139953 - || || 7 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139954 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139955 - || || 10 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139956 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139957 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139958 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139959 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139960 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139961 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139962 - || || 17 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 139963 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139964 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139965 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139966 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139967 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139968 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139969 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139970 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139971 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139972 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139973 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139974 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139975 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139976 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139977 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139978 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139979 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139980 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139981 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139982 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139983 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139984 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139985 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139986 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139987 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139988 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139989 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139990 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139991 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139992 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139993 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139994 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139995 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139996 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139997 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139998 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139999 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140000 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

9